Люре́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 145 км на південний захід від Орлеана, 50 км на захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 87 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 202,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Люрей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Люрей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр